Eurocopter EC 145 — многоцелевой вертолёт, созданный франко-германским концерном «Eurocopter». Обновлённая версия имеет название MBB BK 117 C-2. Первый полёт MBB BK 117 состоялся в 1982 году. Обновлённая версия ЕС 145 построена с использованием композитных материалов.

В 2006 году военный вариант EC 145 был заказан для армии Соединённых Штатов. Сделка предусматривает поставку 345 вертолётов. Общая стоимость (в том числе обслуживание и ремонт) составляет около $3 млрд.

Существуют также роскошная версия EC145, представленная компанией Mercedes-Benz в 2011 году, как премиальный вертолет класса люкс.

3 мая 2011 года казахстанская компания «Казахстан Инжиниринг» подписала соглашение, формализующее создание совместного предприятия Eurocopter Kazakhstan Engineering, которое будет заниматься сборкой и кастомизацией в Астане вертолётов EC145.

1 декабря 2011 года состоялась презентация первых двух вертолётов ЕС-145, собранных на СП «Еврокоптер Казахстан» и выполнены тестовые полёты. По состоянию на декабрь 2011 года недалеко от Астаны строится завод по производству вертолётов ЕС-145 и Центр обучения лётного и технического состава для региональных нужд Казахстана и Центральной Азии. Завершение строительства намечено на май 2012 года. Планируемая производительность завода составляет до 10 вертолётов в год.

Тактико-технические характеристики

См. также 
Родственные разработки
 MBB BK 117
 Eurocopter UH-72 Lacota
 Eurocopter EC 135
Аналоги
 Bell 427
 Bell 429
 MD Explorer
 HAL Dhruv
 Ансат
 Ка-226
Списки
 Список вертолётов

Примечания

Ссылки 
 EC-145

Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты
Гражданские вертолёты